Вознюк — українське прізвище. Відомі носії:

 Вознюк Андрій Андрійович — доктор юридичних наук, завідувач лабораторії Національної академії внутрішніх справ.
 Вознюк Артем Леонідович (1969) — одеський медіамагнат, власник «Просто Раді. О» та мережі великих кінотеатрів.
 Вознюк Борис Леонідович (1943) — український актор театру, кіно та дубляжу, режисер, педагог. Заслужений артист України (1995), Народний артист України (1999).
 Вознюк Василь Іванович (1906—1976) — радянський військовий діяч, генерал-полковник артилерії, Герой Соціалістичної Праці.
 Вознюк Василь Петрович — доцент кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України.
 Вознюк Володимир Денисович (1949) — суддя Конституційного Суду України.
 Вознюк Володимир Оксентійович (* 1950) — поет, літературознавець, культуролог, культурно-громадський діяч.
 Вознюк Геннадій Леонідович — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».
 Вознюк Євген — німецький танцюрист українського походження, багаторазовий чемпіон Німеччини з спортивних і бальних танців.
 Вознюк Іван Іванович (* 1945) — український новинар, головний редактор громадсько-політичної газети «Малинські новини», Заслужений журналіст України.
 Вознюк Лариса Миколаївна (* 1945) — секретар Львівського обкому КПУ, генеральний директор Львівського виробничого текстильно-галантерейного об'єднання «Юність». Депутат Львівської обласної ради народних депутатів.
 Вознюк Любов Семенівна (1942) — Герой Соціалістичної Праці.
 Вознюк Микола Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вознюк Олександр Олегович (1992—2017) — молодший сержант морської піхоти України, учасник російсько-української війни.
 Вознюк Павло Євдокимович (1921 — ?) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Вознюк Сергій Васильович (* 1974) — український футболіст, нападник, півзахисник, найкращий бомбардир рівненського «Вереса» в українських змаганнях.
 Вознюк Сергій Віталійович (1961—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вознюк Степан Тихонович (1927—2022) — український вчений-агроном.
 Вознюк Юрій Володимирович — народний депутат України, член ВО «Батьківщина», входить до Політради.

Примітки 

Українські прізвища